Il singolare del torneo di tennis Mönchengladbach Challenger 2001, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Jürgen Melzer che ha battuto in finale Jens Knippschild 4-6, 6-1, 6-3.

Teste di serie 

 Jens Knippschild (finale)
 Markus Hantschk (quarti di finale)
 Johan Settergren (primo turno)
 Vasilīs Mazarakīs (secondo turno)

 Jürgen Melzer (Campione)
 Salvador Navarro-Gutierrez (quarti di finale)
 Andy Fahlke (secondo turno)
 Jérôme Haehnel (semifinali)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Mönchengladbach Challenger 2001